Тахсы-Кёлюе () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Тахсы-Кёлюе — озеро, юго-западнее оз. Улахан-Кёлюекян, Республика Саха (Якутия), координаты 69°01’с. ш. 152°27’в. д..
 Тахсы-Кёлюе — озеро, на правом берегу р. Сюллюгес-Сиене, Республика Саха (Якутия), координаты 71°27’с. ш. 141°02’в. д..

Примечания

См. также 
 Тахсы-Кюеле
 Тахсы